«Зворы́кин-Му́ромец» — фильм Леонида Парфёнова об отце-основателе мирового телевидения, русском инженере Владимире Зворыкине, вышедший на Первом канале 20 — 21 апреля 2010 года.

Сюжет 
Авторский проект Леонида Парфёнова — двухсерийный документальный фильм, посвящённый истории жизни американского изобретателя русского происхождения — Владимира Зворыкина. Уроженец Мурома, Владимир Зворыкин считается родоначальником телевизионных технологий. Фильм повествует о судьбе Зворыкина, показанной через призму истории всего XX века. Эстетика и достоверность эпохи воссозданы с помощью компьютерных технологий и игровых реконструкций, в которых были задействованы актёры.

Основная музыкальная тема: Пол Притчард — Steps to Success.

В ролях 
 Леонид Парфёнов — Ведущий
 Сергей Шакуров — Владимир Зворыкин
 Анатолий Просалов — Зворыкин в молодости
 Владислав Ветров — Профессор Розинг
 Максим Радугин — Фредерик Олесси
 Игбох Чарльз Ндука — Линн

Призы и награды 
  — «ТЭФИ» в номинации «Режиссёр телевизионного документального фильма/сериала» — Сергей Нурмамед и Иван Скворцов
  — «ТЭФИ», «За неизменно штучную работу на фоне конвейерного телевидения» — Леонид Парфёнов
  — «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший просветительский фильм»

Литература 
В декабре 2010 года вышла книга «Зворыкин-Муромец» с настроечной таблицей и выпуклой линзой экрана на обложке. В книге содержится 385 иллюстраций, практически полное собрание фотографий, кадров и документов про жизнь Владимира Зворыкина; впервые публикуются биографические заметки Зворыкина в переводе Василия Арканова.

Ссылки 
 «Зворыкин Муромец» Леонида Парфёнова
 «ЗВОРЫКИН — МУРОМЕЦ» : ФИЛЬМ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЕ ТЕЛЕВИЗОРА — НА «ПЕРВОМ» 
 «Зворыкин Муромец» — смотрим на Первом 
 Сергей Шакуров о фильме «Зворыкин-Муромец»: «Для меня это было открытием» 
 Телевизор в свободном полёте 
 «Зворыкин-Муромец»: две версии Леонида Парфёнова
 ЖЖ Леонида Парфёнова 
 Персональный сайт Леонида Парфёнова 
 Страница фильма на сайте Первого канала
 Страница фильма на сайте «Красного квадрата»
 Сергей Нурмамед про музыку из фильма «Зворыкин Муромец» 
 
 

Фильмы России 2010 года
Документальные фильмы России
Фильмы ГК «Красный квадрат»
Фильмы Первого канала
Леонид Парфёнов
Фильмы о телевидении
Фильмы, спродюсированные Константином Эрнстом